|-
|(75751)||2000 AR158|| align=right|15,0|| align=right|2,911|| align=right|0,127|| align=right|5,98|| align=right|4,966||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75752)||2000 AU159|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,191|| align=right|3,31|| align=right|3,753||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75753)||2000 AH160|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|6,78|| align=right|4,594||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75754)||2000 AX161|| align=right|16,5|| align=right|2,447|| align=right|0,128|| align=right|0,56|| align=right|3,826||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75755)||2000 AF162|| align=right|16,7|| align=right|2,671|| align=right|0,246|| align=right|1,26|| align=right|4,365||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75756)||2000 AR165|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,258|| align=right|14,48|| align=right|4,162||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75757)||2000 AG166|| align=right|12,7|| align=right|3,213|| align=right|0,125|| align=right|27,34|| align=right|5,757||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75758)||2000 AK166|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,087|| align=right|13,63|| align=right|4,316||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75759)||2000 AH168|| align=right|15,0|| align=right|2,522|| align=right|0,137|| align=right|6,92|| align=right|4,005||MBA||12. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(75760)||2000 AP168|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,045|| align=right|7,16|| align=right|4,539||MBA||12. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75761)||2000 AC171|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,131|| align=right|6,58|| align=right|3,691||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75762)||2000 AS173|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,212|| align=right|11,73|| align=right|4,147||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75763)||2000 AV178|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,146|| align=right|13,37|| align=right|4,323||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75764)||2000 AX179|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,116|| align=right|11,88|| align=right|4,196||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75765)||2000 AT184|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,188|| align=right|9,26|| align=right|3,648||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75766)||2000 AG185|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,111|| align=right|13,64|| align=right|4,036||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75767)||2000 AM185|| align=right|13,1|| align=right|3,107|| align=right|0,138|| align=right|8,04|| align=right|5,475||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75768)||2000 AE186|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,090|| align=right|13,13|| align=right|4,207||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75769)||2000 AM187|| align=right|14,4|| align=right|2,666|| align=right|0,102|| align=right|16,19|| align=right|4,353||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75770)||2000 AX190|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,170|| align=right|14,00|| align=right|4,215||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75771)||2000 AD193|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,090|| align=right|14,56|| align=right|4,321||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75772)||2000 AP195|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,163|| align=right|12,22|| align=right|4,126||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75773)||2000 AC196|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,077|| align=right|14,26|| align=right|4,153||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75774)||2000 AF196|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,177|| align=right|9,67|| align=right|4,078||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75775)||2000 AG197|| align=right|13,5|| align=right|2,610|| align=right|0,159|| align=right|11,75|| align=right|4,215||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75776)||2000 AC198|| align=right|16,1|| align=right|2,542|| align=right|0,156|| align=right|9,45|| align=right|4,053||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75777)||2000 AF198|| align=right|13,8|| align=right|2,811|| align=right|0,070|| align=right|17,96|| align=right|4,711||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75778)||2000 AY198|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,133|| align=right|14,09|| align=right|5,110||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75779)||2000 AC201|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,296|| align=right|26,69|| align=right|4,184||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75780)||2000 AU202|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,127|| align=right|13,17|| align=right|4,298||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75781)||2000 AA203|| align=right|13,1|| align=right|3,104|| align=right|0,031|| align=right|20,87|| align=right|5,468||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75782)||2000 AG203|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,210|| align=right|13,43|| align=right|4,348||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75783)||2000 AZ204|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,084|| align=right|1,52|| align=right|4,422||MBA||10. januar 2000||San Marcello||A. Boattini; V. Cecchini
|-
|(75784)||2000 AR205|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,019|| align=right|4,40|| align=right|4,458||MBA||15. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75785)||2000 AS205|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,062|| align=right|6,65|| align=right|4,084||MBA||15. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75786)||2000 AQ207|| align=right|16,0|| align=right|2,687|| align=right|0,242|| align=right|5,79|| align=right|4,405||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75787)||2000 AG210|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,072|| align=right|15,48|| align=right|4,087||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75788)||2000 AM214|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,205|| align=right|2,73|| align=right|4,043||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75789)||2000 AO215|| align=right|16,7|| align=right|2,647|| align=right|0,137|| align=right|5,51|| align=right|4,305||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75790)||2000 AJ218|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,031|| align=right|2,52|| align=right|4,466||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75791)||2000 AH219|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,088|| align=right|4,24|| align=right|4,421||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75792)||2000 AV224|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,170|| align=right|1,28|| align=right|3,732||MBA||11. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75793)||2000 AZ225|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,213|| align=right|2,57|| align=right|4,438||MBA||12. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75794)||2000 AO227|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,012|| align=right|3,55|| align=right|4,652||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75795)||2000 AZ229|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,155|| align=right|3,11|| align=right|4,109||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75796)||2000 AK230|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|10,43|| align=right|4,525||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75797)||2000 AN232|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,052|| align=right|5,10|| align=right|4,691||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75798)||2000 AS232|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,092|| align=right|7,14|| align=right|3,665||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75799)||2000 AB233|| align=right|14,9|| align=right|2,593|| align=right|0,138|| align=right|4,52|| align=right|4,174||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75800)||2000 AD233|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,117|| align=right|3,46|| align=right|3,743||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75801)||2000 AO233|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,184|| align=right|12,01|| align=right|4,216||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75802)||2000 AQ234|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,052|| align=right|15,31|| align=right|4,215||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75803)||2000 AX234|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,109|| align=right|13,86|| align=right|4,482||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75804)||2000 AH236|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,135|| align=right|13,24|| align=right|4,319||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75805)||2000 AN236|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,087|| align=right|10,13|| align=right|5,148||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75806)||2000 AW237|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|4,215||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75807)||2000 AD239|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,066|| align=right|5,56|| align=right|4,602||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75808)||2000 AZ242|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,029|| align=right|7,47|| align=right|4,177||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75809)||2000 AC243|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,223|| align=right|7,77|| align=right|4,538||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75810)||2000 AX244|| align=right|14,9|| align=right|2,476|| align=right|0,107|| align=right|3,85|| align=right|3,895||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75811)||2000 AZ244|| align=right|14,5|| align=right|2,660|| align=right|0,220|| align=right|12,41|| align=right|4,338||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75812)||2000 BF|| align=right|14,3|| align=right|2,532|| align=right|0,126|| align=right|12,77|| align=right|4,028||MBA||16. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75813)||2000 BK3|| align=right|13,9|| align=right|2,671|| align=right|0,013|| align=right|12,80|| align=right|4,364||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75814)||2000 BX3|| align=right|13,8|| align=right|2,671|| align=right|0,126|| align=right|12,81|| align=right|4,365||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75815)||2000 BA6|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,226|| align=right|16,64|| align=right|4,408||MBA||28. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75816)||2000 BD6|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,146|| align=right|12,41|| align=right|4,390||MBA||28. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75817)||2000 BM7|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,060|| align=right|6,74|| align=right|3,685||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75818)||2000 BV8|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,065|| align=right|9,37|| align=right|5,112||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75819)||2000 BW8|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,093|| align=right|15,64|| align=right|4,336||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75820)||2000 BQ11|| align=right|16,4|| align=right|2,974|| align=right|0,123|| align=right|0,38|| align=right|5,128||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75821)||2000 BU12|| align=right|15,6|| align=right|2,733|| align=right|0,093|| align=right|8,26|| align=right|4,518||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75822)||2000 BH15|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,082|| align=right|12,64|| align=right|4,389||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75823)||2000 BJ15|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,098|| align=right|14,90|| align=right|5,452||MBA||28. januar 2000||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(75824)||2000 BS15|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,068|| align=right|6,83|| align=right|3,823||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75825)||2000 BX16|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,019|| align=right|5,58|| align=right|3,562||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75826)||2000 BH17|| align=right|15,3|| align=right|2,819|| align=right|0,040|| align=right|6,84|| align=right|4,732||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75827)||2000 BX17|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,135|| align=right|10,67|| align=right|4,477||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75828)||2000 BF21|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,137|| align=right|14,13|| align=right|4,087||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75829)||2000 BH23|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,251|| align=right|2,64|| align=right|4,038||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75830)||2000 BL24|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,080|| align=right|8,74|| align=right|4,139||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75831)||2000 BP25|| align=right|16,1|| align=right|2,792|| align=right|0,024|| align=right|7,20|| align=right|4,664||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75832)||2000 BU25|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,038|| align=right|4,31|| align=right|4,591||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75833)||2000 BB26|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,069|| align=right|7,21|| align=right|4,656||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75834)||2000 BF26|| align=right|16,3|| align=right|2,732|| align=right|0,075|| align=right|9,63|| align=right|4,515||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75835)||2000 BO26|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,104|| align=right|6,13|| align=right|4,775||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75836)||2000 BY28|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,117|| align=right|3,45|| align=right|4,003||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75837)||2000 BC29|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,162|| align=right|6,24|| align=right|3,741||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75838)||2000 BX29|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,141|| align=right|1,73|| align=right|4,448||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75839)||2000 BA30|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,238|| align=right|5,53|| align=right|4,160||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75840)||2000 BG30|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,150|| align=right|3,12|| align=right|3,739||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75841)||2000 BA32|| align=right|16,1|| align=right|2,586|| align=right|0,195|| align=right|3,45|| align=right|4,157||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75842)||2000 BE32|| align=right|15,9|| align=right|2,777|| align=right|0,143|| align=right|1,87|| align=right|4,626||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75843)||2000 BL32|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,056|| align=right|4,89|| align=right|4,376||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75844)||2000 BN33|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,091|| align=right|4,64|| align=right|4,696||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75845)||2000 BD34|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,190|| align=right|3,21|| align=right|4,115||MBA||30. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75846)||2000 BN34|| align=right|15,5|| align=right|2,813|| align=right|0,076|| align=right|5,14|| align=right|4,717||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75847)||2000 BD35|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,116|| align=right|10,30|| align=right|4,309||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75848)||2000 BH35|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,039|| align=right|4,87|| align=right|4,181||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75849)||2000 BM46|| align=right|15,7|| align=right|3,148|| align=right|0,061|| align=right|0,91|| align=right|5,584||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75850)||2000 CC|| align=right|16,4|| align=right|2,553|| align=right|0,084|| align=right|3,53|| align=right|4,078||MBA||2. februar 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(75851)||2000 CF|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,050|| align=right|11,88|| align=right|5,191||MBA||1. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75852)||2000 CY|| align=right|14,2|| align=right|2,592|| align=right|0,106|| align=right|14,69|| align=right|4,172||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75853)||2000 CC3|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,200|| align=right|11,58|| align=right|4,158||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75854)||2000 CZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,479|| align=right|0,119|| align=right|7,31|| align=right|3,903||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75855)||2000 CT5|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,044|| align=right|15,47|| align=right|4,443||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75856)||2000 CP8|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,074|| align=right|3,38|| align=right|4,021||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75857)||2000 CQ8|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,058|| align=right|9,17|| align=right|4,508||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75858)||2000 CJ9|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,057|| align=right|9,38|| align=right|5,117||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75859)||2000 CP10|| align=right|14,4|| align=right|2,780|| align=right|0,017|| align=right|4,97|| align=right|4,634||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75860)||2000 CH12|| align=right|15,4|| align=right|2,945|| align=right|0,101|| align=right|3,65|| align=right|5,053||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75861)||2000 CG13|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,179|| align=right|2,13|| align=right|4,112||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75862)||2000 CJ17|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,094|| align=right|12,44|| align=right|4,515||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75863)||2000 CD18|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,148|| align=right|5,18|| align=right|4,462||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75864)||2000 CB19|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,176|| align=right|0,92|| align=right|4,182||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75865)||2000 CC19|| align=right|15,3|| align=right|3,009|| align=right|0,022|| align=right|1,08|| align=right|5,219||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75866)||2000 CA20|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,072|| align=right|5,06|| align=right|4,478||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75867)||2000 CF20|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,246|| align=right|9,34|| align=right|4,432||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75868)||2000 CF21|| align=right|16,4|| align=right|2,689|| align=right|0,316|| align=right|3,26|| align=right|4,408||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75869)||2000 CR21|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,205|| align=right|3,71|| align=right|4,190||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75870)||2000 CV21|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,121|| align=right|4,24|| align=right|4,597||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75871)||2000 CY23|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,082|| align=right|9,89|| align=right|5,126||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75872)||2000 CK24|| align=right|14,2|| align=right|2,702|| align=right|0,177|| align=right|11,82|| align=right|4,441||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75873)||2000 CQ24|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,229|| align=right|4,22|| align=right|4,393||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75874)||2000 CE26|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,153|| align=right|3,00|| align=right|4,102||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75875)||2000 CQ26|| align=right|15,4|| align=right|2,662|| align=right|0,241|| align=right|3,13|| align=right|4,343||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75876)||2000 CU27|| align=right|16,2|| align=right|2,555|| align=right|0,123|| align=right|1,62|| align=right|4,083||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75877)||2000 CJ28|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,154|| align=right|1,79|| align=right|4,086||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75878)||2000 CM28|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,137|| align=right|7,91|| align=right|4,167||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75879)||2000 CL29|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,140|| align=right|7,92|| align=right|4,157||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75880)||2000 CP29|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|5,38|| align=right|4,398||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75881)||2000 CC31|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,090|| align=right|17,36|| align=right|5,037||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75882)||2000 CC32|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,216|| align=right|11,63|| align=right|4,355||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75883)||2000 CR32|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,105|| align=right|10,05|| align=right|3,859||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75884)||2000 CS32|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,116|| align=right|3,01|| align=right|4,211||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75885)||2000 CE33|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,175|| align=right|2,47|| align=right|3,641||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75886)||2000 CZ33|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,154|| align=right|5,72|| align=right|4,431||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75887)||2000 CS34|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,232|| align=right|3,43|| align=right|4,047||MBA||4. februar 2000||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(75888)||2000 CU35|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|8,41|| align=right|4,187||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75889)||2000 CV35|| align=right|16,2|| align=right|2,800|| align=right|0,092|| align=right|4,50|| align=right|4,684||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75890)||2000 CM36|| align=right|15,9|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|8,69|| align=right|4,138||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75891)||2000 CY37|| align=right|14,7|| align=right|2,874|| align=right|0,059|| align=right|12,72|| align=right|4,871||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75892)||2000 CD38|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,156|| align=right|3,64|| align=right|3,771||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75893)||2000 CO38|| align=right|15,1|| align=right|2,879|| align=right|0,077|| align=right|3,06|| align=right|4,885||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75894)||2000 CZ38|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,254|| align=right|5,55|| align=right|4,130||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75895)||2000 CD44|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,050|| align=right|5,98|| align=right|4,356||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75896)||2000 CV44|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,173|| align=right|3,51|| align=right|4,042||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75897)||2000 CL45|| align=right|14,1|| align=right|2,727|| align=right|0,023|| align=right|12,21|| align=right|4,502||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75898)||2000 CM45|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,126|| align=right|11,86|| align=right|4,379||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75899)||2000 CZ45|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,297|| align=right|4,02|| align=right|4,101||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75900)||2000 CC48|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,038|| align=right|10,34|| align=right|4,146||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75901)||2000 CB49|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,177|| align=right|4,76|| align=right|4,193||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75902)||2000 CN49|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,113|| align=right|3,90|| align=right|4,507||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75903)||2000 CQ49|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,078|| align=right|12,07|| align=right|4,298||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75904)||2000 CA50|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,085|| align=right|5,04|| align=right|4,559||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75905)||2000 CK50|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,075|| align=right|7,38|| align=right|4,624||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75906)||2000 CY50|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,141|| align=right|14,04|| align=right|4,290||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75907)||2000 CJ51|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,178|| align=right|13,75|| align=right|4,199||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75908)||2000 CC53|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,137|| align=right|12,99|| align=right|4,127||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75909)||2000 CG53|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,129|| align=right|11,74|| align=right|4,053||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75910)||2000 CO53|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,097|| align=right|17,01|| align=right|5,369||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75911)||2000 CJ54|| align=right|16,3|| align=right|2,538|| align=right|0,183|| align=right|2,29|| align=right|4,043||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75912)||2000 CQ56|| align=right|15,9|| align=right|2,772|| align=right|0,118|| align=right|9,59|| align=right|4,615||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75913)||2000 CU57|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,206|| align=right|11,98|| align=right|4,288||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75914)||2000 CS58|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,139|| align=right|32,19|| align=right|4,187||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75915)||2000 CO60|| align=right|15,0|| align=right|2,917|| align=right|0,085|| align=right|1,80|| align=right|4,982||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75916)||2000 CY60|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,091|| align=right|15,26|| align=right|4,156||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75917)||2000 CZ60|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,158|| align=right|5,18|| align=right|4,036||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75918)||2000 CC61|| align=right|13,4|| align=right|2,946|| align=right|0,270|| align=right|14,68|| align=right|5,055||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75919)||2000 CK61|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,168|| align=right|9,75|| align=right|4,236||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75920)||2000 CR62|| align=right|14,4|| align=right|2,658|| align=right|0,110|| align=right|14,14|| align=right|4,333||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75921)||2000 CL63|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,108|| align=right|6,44|| align=right|4,509||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75922)||2000 CQ64|| align=right|15,7|| align=right|2,795|| align=right|0,095|| align=right|8,05|| align=right|4,671||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75923)||2000 CL65|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,165|| align=right|3,29|| align=right|4,231||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75924)||2000 CF66|| align=right|14,7|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|12,52|| align=right|4,413||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75925)||2000 CJ66|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,036|| align=right|11,46|| align=right|5,348||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75926)||2000 CR66|| align=right|16,7|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|3,14|| align=right|4,157||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75927)||2000 CE67|| align=right|15,0|| align=right|2,850|| align=right|0,144|| align=right|15,38|| align=right|4,810||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75928)||2000 CY69|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,148|| align=right|3,64|| align=right|4,253||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75929)||2000 CH70|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,137|| align=right|11,67|| align=right|4,018||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75930)||2000 CO70|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,150|| align=right|12,70|| align=right|4,545||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75931)||2000 CG71|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,043|| align=right|14,64|| align=right|4,292||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75932)||2000 CN71|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,155|| align=right|4,21|| align=right|4,886||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75933)||2000 CB75|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,368|| align=right|33,43|| align=right|4,085||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75934)||2000 CR75|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,045|| align=right|13,32|| align=right|4,172||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75935)||2000 CW75|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,116|| align=right|6,53|| align=right|4,089||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75936)||2000 CZ75|| align=right|14,1|| align=right|2,848|| align=right|0,176|| align=right|11,70|| align=right|4,806||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75937)||2000 CK78|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,032|| align=right|1,31|| align=right|4,380||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75938)||2000 CO80|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,217|| align=right|28,07|| align=right|4,206||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75939)||2000 CF81|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,147|| align=right|12,94|| align=right|5,707||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75940)||2000 CL82|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,063|| align=right|2,51|| align=right|4,986||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75941)||2000 CX82|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,141|| align=right|3,25|| align=right|4,341||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75942)||2000 CO84|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,053|| align=right|2,33|| align=right|5,400||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75943)||2000 CM85|| align=right|15,4|| align=right|2,627|| align=right|0,144|| align=right|3,32|| align=right|4,256||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75944)||2000 CT85|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,107|| align=right|2,44|| align=right|4,052||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75945)||2000 CY86|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,048|| align=right|13,43|| align=right|4,190||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75946)||2000 CZ86|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,038|| align=right|14,78|| align=right|4,097||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75947)||2000 CB87|| align=right|14,2|| align=right|2,723|| align=right|0,109|| align=right|7,87|| align=right|4,493||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75948)||2000 CH88|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,087|| align=right|7,20|| align=right|4,332||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75949)||2000 CR88|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,098|| align=right|17,71|| align=right|5,558||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75950)||2000 CU88|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,256|| align=right|5,51|| align=right|4,103||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75951)||2000 CK90|| align=right|14,3|| align=right|2,734|| align=right|0,035|| align=right|4,56|| align=right|4,520||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75952)||2000 CD91|| align=right|15,6|| align=right|2,683|| align=right|0,109|| align=right|3,42|| align=right|4,393||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75953)||2000 CE91|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,014|| align=right|1,86|| align=right|4,264||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75954)||2000 CO91|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,143|| align=right|12,88|| align=right|4,439||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75955)||2000 CC92|| align=right|14,1|| align=right|2,726|| align=right|0,105|| align=right|5,70|| align=right|4,500||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75956)||2000 CZ92|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,124|| align=right|5,53|| align=right|4,170||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75957)||2000 CB94|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,179|| align=right|11,14|| align=right|4,297||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75958)||2000 CE94|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,174|| align=right|14,21|| align=right|4,559||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75959)||2000 CP94|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,136|| align=right|13,34|| align=right|4,090||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75960)||2000 CS96|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,125|| align=right|9,50|| align=right|4,116||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75961)||2000 CZ98|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,221|| align=right|4,07|| align=right|5,675||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75962)||2000 CH100|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,021|| align=right|5,91|| align=right|4,111||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75963)||2000 CN100|| align=right|16,2|| align=right|2,658|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|4,332||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75964)||2000 CQ100|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|14,05|| align=right|4,319||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75965)||2000 CF103|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,184|| align=right|2,67|| align=right|4,253||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75966)||2000 CL103|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,070|| align=right|4,62|| align=right|4,072||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75967)||2000 CP103|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,105|| align=right|10,57|| align=right|4,513||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75968)||2000 CF104|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,137|| align=right|2,58|| align=right|5,613||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75969)||2000 CE112|| align=right|15,1|| align=right|3,075|| align=right|0,097|| align=right|9,16|| align=right|5,393||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75970)||2000 CH112|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,133|| align=right|8,94|| align=right|4,129||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75971)||2000 CK112|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,103|| align=right|8,51|| align=right|4,480||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75972)||2000 CM112|| align=right|14,9|| align=right|3,120|| align=right|0,162|| align=right|9,67|| align=right|5,511||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75973)||2000 CA117|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,150|| align=right|10,46|| align=right|4,239||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75974)||2000 CC117|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,013|| align=right|1,77|| align=right|4,639||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75975)||2000 CD121|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,098|| align=right|9,05|| align=right|4,516||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75976)||2000 CZ121|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,035|| align=right|4,41|| align=right|4,399||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75977)||2000 CK122|| align=right|15,6|| align=right|2,805|| align=right|0,071|| align=right|3,10|| align=right|4,697||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75978)||2000 CC124|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,174|| align=right|7,02|| align=right|4,488||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75979)||2000 CL125|| align=right|14,6|| align=right|2,950|| align=right|0,062|| align=right|2,77|| align=right|5,065||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75980)||2000 CK128|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,173|| align=right|4,02|| align=right|5,572||MBA||2. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75981)||2000 CH136|| align=right|16,3|| align=right|3,077|| align=right|0,092|| align=right|0,68|| align=right|5,397||MBA||3. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75982)||2000 DU|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,112|| align=right|11,49|| align=right|5,400||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75983)||2000 DY|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,071|| align=right|11,56|| align=right|4,402||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75984)||2000 DC2|| align=right|14,5|| align=right|2,928|| align=right|0,086|| align=right|1,29|| align=right|5,010||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75985)||2000 DY2|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,035|| align=right|11,63|| align=right|5,170||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75986)||2000 DO3|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,140|| align=right|8,15|| align=right|5,456||MBA||28. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(75987)||2000 DW4|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,285|| align=right|5,93|| align=right|4,195||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75988)||2000 DK6|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,088|| align=right|13,72|| align=right|4,315||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75989)||2000 DF7|| align=right|13,2|| align=right|2,998|| align=right|0,048|| align=right|11,82|| align=right|5,190||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75990)||2000 DA9|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,053|| align=right|5,50|| align=right|4,433||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75991)||2000 DE9|| align=right|15,6|| align=right|3,035|| align=right|0,135|| align=right|0,47|| align=right|5,287||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75992)||2000 DH9|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,191|| align=right|12,00|| align=right|4,401||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75993)||2000 DR9|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,102|| align=right|0,81|| align=right|4,249||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75994)||2000 DA12|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,156|| align=right|5,21|| align=right|5,705||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75995)||2000 DD14|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,281|| align=right|2,93|| align=right|4,048||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75996)||2000 DS14|| align=right|15,2|| align=right|2,806|| align=right|0,121|| align=right|3,50|| align=right|4,699||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75997)||2000 DU14|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,151|| align=right|7,39|| align=right|4,048||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75998)||2000 DE15|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,037|| align=right|4,03|| align=right|4,633||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(75999)||2000 DH15|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,133|| align=right|6,14|| align=right|4,259||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(76000)||2000 DO15|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,167|| align=right|6,64|| align=right|4,261||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov